Kopice (Opole), een plaats in het Poolse district Brzeski, woiwodschap Opole
 Kopice (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Goleniowski, woiwodschap West-Pommeren